Бернайс () — фамилия.

Известные носители:

 Бернайс, Исаак (1792—1849) — раввин Гамбурга, реформатор системы образования.
 Бернайс, Михаил (1834—1897) — германский филолог и историк литературы; брат Якова Бернайса.
 Бернайс, Пауль (1888—1977) — швейцарский математик и педагог.
 Бернайс (Бернейс), Эдвард (1891—1995) — один из крупнейших специалистов по PR.
 Бернайс, Яков (1824—1881) — немецкий филолог; брат Михаила Бернайса.